Абхазкият език () е кавказки език, говорен от народа абхазци, които живеят предимно в Грузия, Абхазия, Русия, Турция, но има малки групи от изселници в някои държави от Близкия изток (Сирия, Йордания). Най-близък до абхазкия език е абазинския език.

Диалекти 
Абхазкият език има три основни диалекта:
 абжуйски: разпространен в Кавказ
 бзипски: разпространен в Кавказ и Турция
 садзки: разпространен в Турция

Фонетика 
Като повечето кавказки езици абхазкият език има голям брой съгласни звукове (над 50) и само 2 гласни звука (/а/, /ы/).

Писменост 
Използва се разширен вариант на кирилицата, в който има много двубуквени съчетания: буква + /ь/ означава смекчаване, а буква + /ә/ – лабиализация.

Граматични особености 
Смята се за аглутинативен език. Именната система има само 2 падежа (пряк и косвен), докато глаголната система е полисинтетична.

История и състояние на езика 
Най-ранните текстове на абхазки език са записани през 17 век от пътешественика Евлия Челеби. По времето на Сталин използването на езика е забранено.

През 2007 година властите в Абхазия приемат закон, с който езикът става единствен официален в Абхазия от 2010 година. Това обаче не се приема от голяма част от населението, която има друг роден език. Преподаването на абхазки език е затруднено допълнително от липсата на квалифицирани учители в Абхазия.

Допълнителна литература 
 Chirikba, V. A. (1996) 'A Dictionary of Common Abkhaz'. Leiden.
 Chirikba, V. A. (2003) 'Abkhaz'. – Languages of the World/Materials 119. Muenchen: Lincom Europa.
 Hewitt, B. George (1979) 'Abkhaz: A descriptive Grammar'. Amsterdam: North Holland.
 Hewitt, B. George (1989) Abkhaz. In John Greppin (ed.), The Indigenous Languages of the Caucasus Vol. 2. Caravan Books, New York. 39 – 88.
 Vaux, Bert and Zihni Psiypa (1997) The Cwyzhy Dialect of Abkhaz. Harvard Working Papers in Linguistics 6, Susumu Kuno, Bert Vaux, and Steve Peter, eds. Cambridge, MA: Harvard University Linguistics Department.

Кавказки езици
Култура на Абхазия
Езици в Грузия